Oellacher ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Oellacher (1889–1949), österreichischer Klassischer Philologe
 Josef Oellacher (1842–1892), österreichischer Histologe

Siehe auch:
 Villa Oellacher, Gemeinde Lans, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol